Сергей Михайлович Громбах (3 февраля 1909, Корюковка, Черниговская губ. — 24 марта 1987, Москва) — советский врач, педиатр, гигиенист и историк медицины, доктор медицинских наук, профессор. Заместитель директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Разработчик системы комплексной оценки состояния здоровья детей.

Биография 
Сергей Михайлович Громбах родился в Черниговской губернии, в еврейской купеческой семье. Дед Анусим Яковлевич Громбах был купцом, подданным Нидерландов, жившим в Одессе, впоследствии перешедшим в российское подданство и открывшим фабрику штифтов и проволоки. Дядя Вильгельм (Владимир) Громбах был врачом земской психиатрической лечебницы в с. Мещерском Московской губернии. В 1930-х годах руководил психиатрической службой Москвы.

С. М. Громбах, проучившись три года в Одесском медицинском институте, перевелся в Первый Московский медицинский институт, где его учителем был П. М. Ивановский, заведующий кафедрой школьной гигиены. В 1930 году окончил институт, затем аспирантуру на кафедре школьной гигиены. Работал врачом в Нижегородской области. В 1934—1956 годах был научным сотрудником Института охраны здоровья детей и подростков им. 10-летия Октября в Москве. В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию «Гигиенические критерии внешнего оформления детских книг». В 1936 году одновременно преподавал в Центральном институте усовершенствования врачей.

Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войне. В 1942 году был тяжело ранен в ногу, в 1943 году вернулся в Москву в Институт охраны здоровья детей и подростков.

В 1952 году С. М. Громбах в рамках «дела врачей» был обвинен «в неуважительном отношении к советским школьникам». Последовал приказ о его увольнении из ЦИУВ. В 1953 году после смерти И. В. Сталина уволенные преподаватели были восстановлены в должности, но Громбах на кафедру школьной гигиены не вернулся.

Заведовал гигиеническим отделом в Государственном педиатрическом институте (Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, ныне НИКИ педиатрии).

В 1954 году защитил докторскую диссертацию «Передовые черты русской медицины XVIII века».

В 1956 году гигиенический отдел передали в Государственный научно-исследовательский институт им. Ф. Ф. Эрисмана. В 1956—1959 годах Громбах возглавлял отдел гигиены детей и подростков в составе Института. В 1959—1986 годах был заместителем директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков АМН СССР.

Был почетным членом Чехословацкого медицинского общества им. Я. Е. Пуркинье, научного общества Болгарии «Хемиоз», венгерского медицинского общества Жозеф Фодор. Возглавлял секцию гигиены детей и подростков Московского научного общества гигиенистов и санитарных врачей.

Похоронен в колумбарий Нового Донского кладбище в Москве (колумбарий 22, секция 1).

Семья 

 Дядя — Вильгельм (Владимир) Анисимович Громбах, врач-психиатр, заведующий психиатрической секцией Мосгорздрава, руководитель психиатрической службой Москвы в 1930-х годах Заслуженный врач РСФСР.
 Сын — Дмитрий Сергеевич Раевский (1941—2004), советский российский археолог, доктор исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения АН СССР, специалист по скифской археологии.

Ученики 

 Александр Григорьевич Сухарев, акад. РАМН, д. м. н., проф.
 Марина Исааковна Степанова, д. м. н., проф.
 Елена Константиновна Глушкова, д. м. н., проф.

Научная деятельность 
Основная сфера научных интересов — гигиена детей и подростков, история медицины XVIII—XIX вв.

С. М. Громбахом были сформулированы теоретические основы гигиены детей и подростков, определены место и значение психогигиены для сохранения здоровья и работоспособности учащихся. Важнейшим научным вкладом стала разработка системы комплексной оценки состояния здоровья детей. Исследователь предложил критерии состояния здоровья: наличие или отсутствие заболеваний; функциональное состояние основных органов и систем; частота заболеваний; уровень развития и степень гармоничности развития. Выделялись «пять групп здоровья». Классификация получила широкое распространение в практическом здравоохранении и медицинской науке.

Также Громбах изучал влияние температурного режима в помещении на детей разного возраста. Им были установлены нормы температуры воздуха в детских яслях, домах ребенка и детских садах. В сферу его исследований входила следующая проблематика: «школьная зрелость», акселерация, физическое развитие детей, возрастная психогигиена, микроклимат детских учреждений, работоспособность и утомляемость школьников, возрастная токсикология.

С. М. Громбах занимался историей медицины. Монография «Русская медицинская литература XVIII века» (1953), работы по санитарному просвещению в XVIII в., медицинская тематика в трудах М. В. Ломоносова легли в основу его докторской диссертации «Передовые черты русской медицины XVIII века». Ряд пушкиноведческих работ был включен в монографию «Пушкин и медицина его времени» (1989), доработанную и изданную его сыном, Д. С. Раевским.

Основные работы 

 Воспитаем у детей навыки чистоты и опрятности. М.: Ин-т сан. Культуры, 1937. 28 с.
 Очерки по школьной гигиене. М., Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. 126 с.
 Данило Самойлович. [1745-1805]: [Зачинатель рус. эпидемиологии]. М.: Центр. ин-т сан. просвещения, 1951. 52 с.
 Материалы к истории санитарного просвещения в России в XVIII веке. М., 1951. 80 с.
 Русская медицинская литература XVIII века. М.: Изд-во Акад. мед. наук СССР, 1953. 284 с.
 Гигиеническое обоснование норм температуры воздуха в учреждениях для детей раннего возраста. М.: Медгиз, 1956. 83 с.
 Сутки — 24 часа. М.: Медгиз, 1959. 124 с.
 Гигиенические вопросы школы-интерната. М.: Медицина, 1964. 258 с.
 Режим для школьника. М.: Знание, 1965. 40 с.
 Вопросы медицины в трудах М. В. Ломоносова. М.: Медгиз, 1961. 103 с.
 Современные гигиенические задачи политехнического образования. М.: Медицина, 1964. 24 с.
 Руководство по гигиене детей и подростков / Под ред. проф. С. М. Громбаха. М.: Медицина, 1964. 512 с.
 Пушкин и медицина его времени. М.: Медицина, 1989. 271, [1] с.

Примечания

Литература 

 Доскин В. А. Творец гуманизма. К 100-летию со дня рождения С. М. Громбаха // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2009. Т. 54. № 2. С. 82-84.
 Доскин В. А., Коростелев Н. Б. Сергей Михайлович Громбах — выдающийся гигиенист и историк медицины (к 100-летию со дня рождения) // Гигиена и санитария. 2009. № 1. С. 32.
 История становления и развития кафедры гигиены детей и подростков Российской медицинской академии последипломного образования: монография / А. году Сухарев, Н. С. Фокина, О. А. Шелонина, В. В. Стан. М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 2015. 141 с.
 Прокоп Ю. В. Европейские медики-евреи на юге Украины в XIX в.: биографические заметки // Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М. М. Шитюк. Вип. VІ. Миколаїв: Шамрай, 2017. С. 209—228. С. 213.

Ссылки 
Биография С. М. Громбаха на сайте Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.

Врачи СССР
Гигиенисты СССР
Учёные XX века
Историки СССР
Историки XX века
Доктора медицинских наук
Педиатры СССР
Педиатры XX века
Выпускники 1-го МГМУ
Пушкинисты
Историки медицины
Медики Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на Донском кладбище